Подвислово — многозначный топоним в Рязанской области России.

 Подвислово — посёлок станции в Ряжском районе.
 Подвислово — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Подвислово — ж.д. станция (остановочный пункт) на линии Ряжск—Рязань.